plooi (geologie), een plastische vervorming van materiaal waarbij horizontale lagen ombuigen.
 plooi (constructieleer), instabiliteitsfenomeen bij platen in hun vlak belast. 
 plooi (politiek), de 17de- en 18de-eeuwse term voor de zittende regentenpartij.
 plooi (kleding), een plooi in een kledingstuk, om het vorm te geven.
 De Gelderse Plooierijen, een machtsstrijd tussen regenten en patriotten in de 18de eeuw.
 Jack Plooi, voormalig formule 1 pitsreporter voor RTL Grand Prix en SBS Autosport.
 Vouwen